

Браунсдейл — місто, штат Міннесота
 Браунсдейл — переписна місцевість, штат Флорида